Alberto Agnetti – politico italiano
 Piero Agnetti – artista italiano
 Vincenzo Agnetti – artista, scrittore e poeta italiano